La palabra de origen sánscrito Nārada hace referencia a varios artículos:

Hinduismo 
 Nárada Muni, sabio volador en la mitología hinduista.
 Nárada-purana, texto religioso hinduista.
 Nárada-bhakti-sutra, texto religioso hinduista.

Budismo 
 Nárada Buda, uno de los 28 budas en el budismo theravada.

Personas 
 Narada Michael Walden (1952-), baterista, cantautor y productor estadounidense.
 Narada Bernard (1981-), jugador jamaiquino de fútbol americano.
 Narada Bakmeewewa, presentador de televisión y actor de Sri Lanka.

Además 
 Ňárad, aldea de Eslovaquia.
 Narada Productions (1983): sello discográfico de música New Age.
 USS Narada (SP-161): yate construido por Ramsey y Ferguson.